Rikudō puede referirse a:
 Koshi Rikdo (n. 1970), dibujante de manga;
 Rikudō, personaje del manga y anime Naruto.